«Одиссея. Год 1989» (другое название «Умняк») — российский независимый фильм 2002 года, снятый режиссёром Ильёй Хотиненко и рассказывающий о молодом человеке из деревни, попадающем в городе в компанию гопников.

Создание 
По признанию режиссера Ильи Хотиненко, сценарий фильма писался около пяти лет, а сняли фильм за 12 дней в городе Долгопрудный. Бюджет фильма составил тридцать две тысячи долларов. Образ жизни и внешний вид героев был навеян впечатлениями режиссёра о «екатеринбургских аутентичных парнях», с которыми он встречался, когда жил в Екатеринбурге в конце 80-х — начале 90-х годов.

Сюжет 
Главный герой, Денис, из деревни едет в провинциальный город поступать в техникум на агронома. В городе он встречается с двоюродным братом Паштетом, которого не видел десять лет и который берёт над ним шефство. Денис ещё полон юношеского романтизма и мечтает о космосе. В этом городе парень знакомится с бытом, заботами и досугом местных молодых людей. В итоге водоворот событий затягивает героя, и он растворяется в этом странном мире. Почти весь фильм главный герой употребляет различные психоактивные вещества со своими новыми друзьями. Сначала марихуану, потом алкоголь. Ближе к концу герой употребляет и метамфетамин, после чего они едут грабить магазин. Денис полностью разочаровывается в своей компании.

Актёры 
 Петр Буслов — Паштет
 Андрей Щенников — Денис
 Ольга Симонова — Ляля
 Яна Шивкова — Людмила
 Мария Шалаева — Чебурашка
 Ольга Филиппова — Марина
 Василий Долбитиков — Штрибан
 Илья Любимов — Слон Сергей Мищенко — Болт Сергей Приходько — Шахматист Тимур Савин — Бжик Константин Гацалов — Поршень Сергей Калашников — Ганс''

Музыка 
Композитор Илья Язов. В фильме использовано произведение итальянской группы Koto — Visitors, а также песня французской группы Rockets — Galactica.

Примечания

Ссылки 
 Рецензии к фильму Одиссея 1989 на сайте www.afisha.ru 
 Саундтрек к фильму «Одиссея 1989(Умняк)»

Фильмы России 2002 года
Независимые фильмы России